Mancke ist der Familienname folgender Personen:

 Christoph Mancke (* 1953), deutscher Bildhauer
 (Emilie Louise) "Luise" Mancke, née Franz (1859–1927), deutsche Schriftstellerin, siehe Luise Pasternak 
 Rudolf Mancke (1900–1968), deutscher Internist

Siehe auch:
 Manke